Ussel kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Ussel, Cantal, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Ussel, Corrèze, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Ussel, Lot, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Ussel-d'Allier, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Italien 

 Ussel, Valle d'Aosta – ort, Valle d'Aosta, Valle d'Aosta,

Tyskland 

 Ussel (Donau), flod, Bayern,